Lawrence Dundas ist der Name folgender Personen:

* Lawrence Dundas, 1. Baronet (1710–1781), schottischer Geschäftsmann und Politiker
 Lawrence Dundas, 1. Earl of Zetland (1766–1839), schottischer Politiker
 Lawrence Dundas, 1. Marquess of Zetland (1844–1929), britischer Politiker, Lord Lieutenant of Ireland
 Lawrence Dundas, 2. Marquess of Zetland (1876–1961), britischer Kolonialadministrator und Politiker
 Lawrence Dundas, 3. Marquess of Zetland (1908–1989), britischer Adliger und Tennisspieler